Коковихин — фамилия:

 Коковихин, Иван Тимофеевич (1808—?) — архитектор Ижевского оружейного завода.
 Коковихин, Михаил Николаевич (1883—1965) — революционер, советский государственный и партийный деятель. 
 Коковихин, Николай Алексеевич (1936—2012) — советский и российский художник-керамист, народный художник Российской Федерации.
 Коковихин, Юрий Иванович (род. 1936) — советский и украинский учёный.

См. также 
 Коковцев